Gerstner:
 
 Franz Josef von Gerstner
 3887 Gerstner
 Sascha Gerstner

Veja também 
 Aloe gerstneri

 , , , , Gerstler,  ()

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes da língua iídiche
Sobrenomes derivados de profissões